Пінтер () — угорське прізвище:

 Адам Пінтер (1988) — угорський футболіст, півзахисник, захисник.
 Гарольд Пінтер (1930 — 2008) —  британський драматург, поет, режисер та актор єврейського походження, лауреат Нобелівської премії з літератури.
 Фрідріх Пінтер (1978) — австрійський біатлоніст, бронзовий призер чемпіонату світу.

Угорські прізвища